After the Ball ():
 «After the Ball» — американская книга о гей-активизме, написанная М. Кирком и Х. Мэдсеном в 1989 году.
 «After the Ball» — популярная американская песня, написанная Чарльзом К. Харрисом в 1891 году.
 «» — альбом, выпущенный американским гитаристом Джоном Фэи в 1973 году.

См. также 
 После бала